Матч за звание чемпиона мира по международным шашкам среди мужчин 2013 года проходил с 12 по 18 мая в Таллине, Эстония.

За право обладать мировой короной сражались действующий чемпион мира Александр Георгиев (Уфа) и претендент Александр Шварцман (Московская область), чемпион мира 2007, 2009.

Секундант Георгиева — Айнур Шайбаков.

Регламент 
Матч шёл по новой модели. Семь игровых дней, каждый — до победы одной из сторон. Первый поединок с классическом контролем времени, если завершается вничью — контроль уменьшается: рапид, блиц, и, наконец, Тай-брейк по системе Лемана-Георгиева (5 мин + 2 секунды за ход на все партии до победы).

Победитель матча определялся по сумме очков, набранных при классическом контроле времени. В случае равенства, по сумме очков, набранных в рапиде, в случае равенства очков в рапиде, по сумме очков, набранных в блице. Если во всех этих случаях имелось бы равенство, то по результатам Тай-брейка по системе Лемана-Георгиева.

Новая система розыгрыша привлекла внимание болельщиков и прессы, показала свою работоспособность.

Контроль времени 
Классика — 80 минут + 1 минута на ход

Рапид (быстрые) — 20 мин + 5 сек

Блиц (молниеносные) — 5 мин + 3 сек

СЛГ — Тай-брейк по системе Лемана-Георгиева: 5 минут + 2 секунды на ход на все партии до первой победы.

Матч 
Победу одержал Александр Георгиев. При равенстве в классическом формате у него преимущество в формате Рапид.

Ссылки 
 Сайт чемпионата мира
 Пресса о матче

Примечания 

Международные спортивные соревнования в Таллине
Международные соревнования по шашкам в Эстонии
Май 2013 года
Чемпионаты мира в Эстонии